Александр Юрьевич Рявкин (род. , Каменск-Уральский Свердловской области) — российский предприниматель и политический деятель, основатель ГК «ДЭНАС МС», основатель и лидер политической партии «Свободная Россия» и «Гражданская сила» (2002—2014), заместитель Председателя Правительства Орловской области — руководитель Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации (2014—2015).

Биография 

D 
Александр Рявкин родился 18 февраля 1976 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области в семье потомственных врачей. В 1993 году с серебряной медалью окончил среднюю школу.

Работа в бизнесе 
В 1996—1998 годах основал и возглавил медицинский центр «Уральский медицинский альянс», который занимался разработкой и внедрением современной медицинской техники.

В 1998— 2007 годах президент медицинской корпорации «ДЭНАС МС», предприятия по производству и распространению ИЧМС-аппаратов безмедикаментозного лечения, получивших название «ДЭНАС». В 1999 году с отличием закончил Уральскую Государственную медицинскую Академию по специальности врач-невропатолог.

В 2006 году издание Forbes отмечало, что у владельцев компании, братьев Александра и Сергея Рявкиных, «достаточно средств для финансирования собственных разработок и создания новых моделей», широкое распространение которых среди населения осуществлялось через сеть независимых агентов по принципу сетевого маркетинга.

В 2007 году Александр Рявкин передал оперативное управление бизнесом брату-близнецу Сергею Рявкину. Александр остался в числе акционеров корпорации «ДЭНАС МС» и сконцентрировался на политической деятельности.

В октября 2016 года Faberlic поглотил «ДЭНАС МС», причем дистрибьюторы ДЭНАС "были шокированы" данным фактом.Это лишний раз говорит о том, какие мы на самом деле партнеры — продали, как крепостных новому барину!

В 2017 году в Екатеринбурге жители домов с улицы Постовского подали заявление в СКР по Свердловской области против строительства дома на пятачке их двора.На участке земли, принадлежащей корпорации «Дэнас», президентом которой является скандально известный бизнесмен и политик Александр Рявкин, собрались строить дом-книжку — 25-этажное и 16-этажное строения. Тревогу забили жители домов на Постовского, 17 и 19, так как новостройка будет вплотную примыкать к ним. Люди уже устраивали акции протеста и грозились ложиться под строительную техникуВ 2018 году осуществил продажу на исключительное право на изобретение по патенту РФ № 2271193 (устройство для массажа полых органов)

В апреле 2022 года руководство Network Expert обвинило Александра Рявкина в неэтичном поведении нарушающим этику, правила уважительных взаимоотношений и просто человеческие правила поведения между MLM-предпринимателями...

Политическая деятельность 
В 2002 году на учредительном съезде «Российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса», А.Рявкин был избран председателем её Федерального политического совета.

Осенью 2003 года Рявкин выдвинул свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу РФ по Каменск-Уральскому округу. По итогам голосования набрал 73500 голосов избирателей (35 %), уступив победителю всего 5 голосов.

В 2004 году на втором съезде возглавляемой А.Рявкиным партии было принято решение о переименовании её в партию «Свободная Россия». Высший совет партии в декабре 2006 г. возглавил представитель правительства РФ в высших судах Михаил Барщевский, Александр Рявкин сохранил за собой пост председателя Федерального политсовета. Сама же партия в марте 2007 г. была переименована в ВПП Гражданская сила. В Высший совет партии, помимо А.Рявкина и М.Барщевского, вошли журналист Максим Кононенко (Mr.Parker), телеведущий Валдис Пельш, писатели Эдуард Успенский, Татьяна Устинова, Леонид Жуховицкий, драматург Марк Розовский, предприниматели Ефим Басин, брат Аркадия Дворкович (Михаил Двокович), Сергей Абрамов и Байрам Алиев. По словам генерального директора екатеринбургской группы «Медиа-Консалтинг» Федора Крашенинникова, в итоге А.Рявкину удалось создать «готовую партию с удачным брендом».

На парламентских выборах 2 декабря 2007 года «Гражданская сила» получила поддержку почти одного миллиона избирателей РФ, но не сумела преодолеть 7%-й барьер и в Государственную Думу не прошла.

В ноябре 2008 года после роспуска СПС, ДПР и «Гражданской силы», стал одним из учредителем объединённой партии Правое дело.

После либерализации российского партийного законодательства весной 2012 года А.Рявкин выступил с инициативой по воссозданию партии «Гражданская сила» и вышел из «Правого дела». 7 июня 2012 партия под его председательством была зарегистрирована Минюстом России.

9 июля 2014 г. на съезде партии «Гражданская сила» Александр Рявкин сложил с себя полномочия лидера «Гражданской силы» и заявил о выходе из партии, уступив пост директору строительной компании ООО НПФ «ЕвроСтрой» Олегу Сидорову.

В конце 2018 года вступил в Российскую экологическую партию «Зелёные», в которой был назначен первым заместителем председателя А. А.Панфилова, потратив за полтора года на содержание исполкома партии около 30 млн.руб.

На госслужбе 
10 июля 2014 года Александр Рявкин был назначен заместителем Председателя Правительства Орловской области — руководителем Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации.

В 2015 году возмущение жителей Орловской области вызвал пост Рявкина в Facebook с празднования Нового года в Карловых Варах, где в подписи к фотографии Александр Рявкин восторженно отзывался о подаваемых к его столу винах и «божественном фуа-гра». .

13 февраля 2015 года Александр Рявкин написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

Благотворительная деятельность 
16 февраля 2015 года Александр Рявкин организовал возглавил благотворительный фонд «Белая трость», став её президентом.

22 апреля 2015 года в рамках открывшейся в Москве пятой Международной специализированной выставки реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество.» (Integration. Life. Society.) в ходе рабочей встречи А. Ю. Рявкина и президента Всероссийское общество слепых А. Я. Неумывакина Благотворительный фонд «Белая трость» и «Всероссийское общество слепых» договорились о совместной работе по реализации широкого спектра долгосрочных программ и проектов в сфере формирования доступной среды для слепых и слабовидящих людей, а также иных маломобильных групп населения.

На базе возглавляемого А. Ю. Рявкиным фонда осенью 2015 года началось создание Испытательного центра технических средств реабилитации (ТСР). Партнёром фонда в этом деле выступит сертификационный центр «Рубикон», который является уполномоченным органом системы сертификации работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп граждан.

22 апреля 2017 года Александр Рявкин на съезде в Москве был избран президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слабовидящих» (ВОС).

В 2019 году возглавил Общероссийскую общественную организацию «Российская экологическая независимая  экспертиза».

Судебные разбирательства 
В 2003 году кандидат в депутаты Госдумы по Каменск-Уральскому округу Константина Цыбко обвинил Александра Рявкина в подкупе избирателей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2021 по делу № А40-56255/21 заявление о признании банкротом ИП Рявкина Александра Юрьевича признано обоснованным.

Личная жизнь 
Награждён медалью Святой Великомученицы Екатерины III степени

Автор книг в жанре политического детектива: «Горячий айсберг 2011» ISBN 978-5-699-47791-3, «Любить — так королеву» ISBN 978-5-699-52549-2 и «Необитаемый рай» ISBN 978-5-699-59311-8.

Жена — Нина Сергеевна, врач-стоматолог. Сын — Александр 2002 года рождения. Брат-близнец — Сергей  Генеральный директор компании ООО "ТРОНИТЕК" по производству  физиотерапевтических медицинских изделий, в прошлом руководитель корпорации ДЭНАС МС.

Ссылки 
 Гражданская сила
 Официальный сайт корпорации ДЭНАС МС
 Российская экологическая независимая  экспертиза

Примечания 

Родившиеся в Каменске-Уральском
Выпускники Уральского медицинского университета
Политики Екатеринбурга
Политики Орловской области
Члены «Гражданской силы»
Члены «Правого дела»
Члены партии «Зелёные»
Члены партии «Свободная Россия»
Руководители политических партий России